Бакенбарды:

 Бакенбарды — полоска волос, оставляемая при бритье между висками и ртом.
 Бакенбарды — комедия режиссёра Юрия Мамина.